Bródy, családnév

Földrajz
 Lengyelország
 Brody, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Brody, település a Kujávia-pomerániai vajdaságban
 Brody település a Łódźi vajdaságban
 Brody, település a Lubusi vajdaság  Żary-i járásában
 Brody, település a Lubusi vajdaság Zielona Góra-i járásában
 Brody település a Mazóviai vajdaság Nowy Dwór Mazowiecki-járásában
 Brody település a Mazóviai vajdaság Płoński járásában
 Brody, település a Mazóviai vajdaság Radomi járásában
 Brody, település a Nagy-lengyelországi vajdaság Nowy Tomyśl-i járásában
 Brody, település a Nagy-lengyelországi vajdaság Tureki járásában
 Brody, település a Podlasiei vajdaságban
 Brody, település a Pomerániai vajdaságban
 Brody, település a Szentkereszt vajdaság Kielcei járásában
 Brody, település a Szentkereszt vajdaság Końskie-i járásában
 Brody, település a Szentkereszt vajdaság Starachowicei járásában
 Brody, település a Szentkereszt vajdaság Staszówi járásában
 Ukrajna
 Brodi (lengyelül Brody), nyugat-ukrajnai város, a Lvivi területen